M728 CEV (Combat Engineer Vehicle) — боевая инженерная машина (специальный танк, сапёрный танк), созданная на базе основного танка M60 и предназначенная для создания оборонительных укреплений и разрушения фортификационных сооружений противника.

Инженерное оборудование 
Боевая машина инженеров оборудована расположенным спереди бульдозерным ножом M9 шириной 3,71 метра с гидравлическим приводом, закреплённой по бокам башни А-образной крановой стрелой, тяговой лебёдкой; может оснащаться ножевым минным тралом MCB для скоростного преодоления минных полей (ширина проделываемого прохода 4,5 метра) и удлиненным зарядом разминирования MICLIC (устанавливается поверх стрелы кранового оборудования).

Вооружение 
При создании сапёрного танка стандартная для базовой модели M60А1 нарезная 105-миллиметровая танковая пушка была заменена на 165-миллиметровую пушку низкой баллистики (метательное устройство для подрывных зарядов) M135. Дальнобойность — 2 400 метров (2 600 ярдов), дистанция эффективного огня — 925 метров (1 012 ярдов). Для стрельбы используются выстрелы М123 (М123А1), по сути предназначенные для разрушения заграждений, фортификационных и иных сооружений мощными подрывными зарядами, содержащими примерно 18 килограмм пластичного взрывчатого вещества А3. Боекомплект специального танка составляет 30 выстрелов. Пушка М135 является модификацией британского орудия L9A1 и выпускалась в США по лицензии.

Кроме пушки, на M728 CEV имелись два пулемёта: M73 под стандартный патрон НАТО 7,62x51 мм, а также установленный на командирской башенке пулемёт M85 50-го калибра под патрон 12,7x99 мм.

Эксплуатация и боевое применение 
По имеющимся данным, производителем (Detroit Tank Arsenal) был выпущен всего 291 сапёрный танк M728 CEV.

В соответствии с установленными нормативами, каждая танковая дивизия и каждый механизированный корпус армии США комплектовались двумя единицами, а мотопехотные бригады и бронекавалерийские полки — тремя единицами M728 CEV.

Боевая машина впервые поступила в войска в 1965 году во время Войны во Вьетнаме и использовалась для разрушения укреплений, преодоления заграждений, транспортировки подрывников и при выполнении инженерных работ.

В 1990—1991 годы находились в подразделениях сухопутных войск армии США во время операций «Щит пустыни» и «Буря в пустыне» .

В 1993 году четыре бронемашины М728 использовались полицейскими США в ходе блокады и штурма фермы "Маунт Кармел".

Однако, M728 CEV оказались слишком медлительными для применения их вместе с новой танковой и броневой техникой (например, такими танками третьего поколения, как M1 «Абрамс»), и с 2000 года в качестве активных боевых единиц не используются.

На вооружении 
  — состоит на вооружении Национальной гвардии и Армейского резерва США

Фотогалерея

Примечания

Ссылки (перевод с английского) 
 The American Fighting Vehicle Database
 Сайт Globalsecurity.org

Бронированные инженерные машины США
Военная продукция Chrysler
Средства преодоления разрушений и препятствий
Гусеничная бронетехника